Örnträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örnträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725277-166981), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (17,4 ha)
Örnträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725380-165505), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (24,8 ha)
Örnträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (76,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn